

Persone
 Alfred Duggan (1903-1964) – storico, archeologo e scrittore inglese 
 Andrew Duggan (1923-1988) – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Christopher Duggan (1957-2015) – storico e docente britannico
 Harry Duggan (1903-1967) – calciatore irlandese, di ruolo centrocampista
 Jim Duggan, propriamente James Stuart Duggan (1954) – wrestler statunitense
 Juan Diego Nelson y Duggan (1891-1985) – giocatore di polo argentino
 Luis Duggan (1906-1987) – giocatore di polo argentino
 Meghan Duggan (1987) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Michael Duggan (...) –  sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Rhys Duggan (1972) – ex rugbista a 15 neozelandese
 Toni Duggan (1991) – calciatrice inglese, di ruolo attaccante

Altro
Duggan – serie televisiva (1997-1999)
 Teorema di Duggan-Schwartz – teorema applicabile nei sistemi elettorali con preferenze individuali